Сезон 1938—1939 у Національній лізі — 42-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Грассгоппер.

Підсумкова таблиця

Результати

Бомбардири

Плей-оф за право виступати в Національній лізі 

|}

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1939
Швейцарія
Швейцарія